Vĩnh Lợi (An Giang)
 Vĩnh Lợi (Bạc Liêu)
 Vĩnh Lợi (Long An)